Дон Карлос Бернардо Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (25 марта 1752, Лирия — 7 сентября 1787, Мадрид) — испанский аристократ и гранд, 4-й герцог де Бервик, 4-й герцог де Лирия-и-Херика, 11-й герцог де Верагуа и 10-й герцог де ла Вега.

Семья 
Родился 25 марта 1752 года в городе Лирия (современная провинция Валенсия). Единственный сын Хакобо Франсиско Фитц-Джеймса Стюарта и Колон де Португаля, 3-го герцога де Бервик и 3-го герцога де Лирия-и-Херика (1728—1785), и его супруги, Марии Терезы де Сильвы и Альварес де Толедо (1716—1790), младшей сестры Фернандо де Сильвы и Альвареса де Толедо, 12-го герцога де Альба-де-Тормес (1714—1776). Он был крещен 5 июля 1752 года.

В 1785 году после смерти своего отца Карлос Бернардо унаследовал его испанские титулы и владения.

Носил звания адмирала Индий и генерал-лейтенанта королевской армии. Был членом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в 1782—1787 годах.

Брак и потомство 
9 октября 1771 году в Валенсии Карлос Бернардо Фитц-Джеймс Стюарт женился на принцессе Каролине цу Штольберг-Гедерн (10 февраля 1755 — 15 апреля 1828), дочери принца Густава Адольфа Штольберг-Гедерн (1722—1757) и его жены принцессы Елизаветы Горн (1733—1826), дочери Максимилиана, графа Горн. Каролина была младшей сестрой Луизы цу Штольберг-Гедерн (1752—1824), супруги претендента на английский и шотландский престолы Карла Эдуарда Стюарта («Молодого Претендента»).

У супругов было двое детей:

  (25 февраля 1773 — 3 апреля 1794), 5-й герцог де Бервик и 5-й герцог де Лирия-и-Херика
  (22 марта 1775 — 20 сентября 1852), супруг с 1798 года Агустин Педро де Сильва-Фернандес де Ихар и Палафокс, 10-й герцог де Ихар (1773—1817).

Смерть 
4-й герцог де Бервик скончался 7 сентября 1787 года на улице Сан-Бернардино в Мадриде в возрасте 35 лет. Он был похоронен в церкви Святого Мартина. Ему наследовал его единственный сын, Хакобо Фелипе Фитц-Джеймс Стюарт, 5-й герцог Бервик и 5-й герцог Лирия-Херика.

Дворянские титулы 
 4-й герцог де Лирия-и-Херика (гранд Испании)
 4-й герцог де Бервик (гранд Испании)
 11-й герцог де Верагуа (гранд Испании)
 11-й герцог де ла Вега (гранд Испании)
 12-й маркиз Ямайки
 5-й маркиз де Сан-Леонардо
 6-й маркиз де Тарасона
 14-й маркиз де ла Мота
 12-й маркиз де Саррия
 11-й граф де Хельвес
 8-й граф де Айяла
 15-й граф де Монфорте-де-Лемос (гранд Испании)
 12-й граф де Монтеррей (гранд Испании)
 4-й граф де Тинмут
 4-й барон Босуорт

Генеалогия

Источники 
 Fernández García, Matías (2004). Parroquias Madrileñas de San Martin y San Pedro el Real. Madrid: Caparrós Editores. ISBN 8487943993.
 Crossley Hobart Seymour, Aaron (1839). The Life and Times of Selina, Countess of Huntingdon, Volume 1. London: William Edwards Painter.
 de Urquijo y Olan, Juan Ramón (1969). Revista Internacional de los Estudios Vascos. Bilbao. OCLC: 41946567.
 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid: 1787). Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los discípulos de las nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 14 de julio de 1787. Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía.

Ссылки 
 Carlos Fernando Pascal Januario FitzJames-Stuart y Silva, 4th Duque de Liria y Xerica

Фитцджеймсы
Герцоги Бервик
Герцоги Лирия-и-Херика
11
Гранды Испании
Маркизы Испании
Графы Испании